Bielka ist der Familienname folgender Personen;

 Erich Bielka (1908–1992), auch Erich Bielka-Karltreu, österreichischer Diplomat und Politiker
 Frank Bielka (* 1947), Berliner Politiker (SPD); ehemaliger Vorstand der größten kommunalen Berliner Wohnungsgesellschaft degewo 
 Heinz Bielka (1929–2020), deutscher Molekular- und Zellbiologe